Leipziger Thesen steht für:

 Leipziger Thesen zum Automobilstandort Deutschland (2002) 
 Leipziger Thesen zur Jugendarbeit in Deutschland (2007) 
 Leipziger Thesen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (2010) 
 Leipziger Thesen zur Theaterwissenschaft (2014)